McGreevey ist der Familienname folgender Personen:

 Jim McGreevey (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 John McGreevey (1922–2010), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Michael McGreevey (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Molly McGreevey (* 1936), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 McCreevy